Гіроккін (Гірроккін) — скандинавська богиня
 Гіроккін — супутник Сатурна